Rubbert ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Rubbert (* 1957), deutscher Komponist
 Susanne Rubbert (* 1955), deutsche Juristin und Richterin

Siehe auch:
 Ruppert